

Carriera

Calciatore

Club 
Tutta la sua carriera da giocatore si è svolta nei campionati svizzeri, ove ha vestito le maglie di , , Servette e Lucerna.

Nazionale 
Tra il 1983 e il 1998 ha disputato 31 partite in nazionale, segnando una rete.

Allenatore 
Conclusa la carriera da calciatore, Marco Schällibaum ha intrapreso l'attività di allenatore, debuttando sulla panchina dello Stade Nyonnais, per poi essere nominato assistente allenatore del Basilea. Nel 1999 diventa allenatore dello  di Berna, che riesce dapprima a riportare in massima serie e poi, nel 2002, a qualificare alla coppa UEFA. Nel 2003 passa alla guida del Servette, mentre dal 2004 al 2006 è dapprima responsabile tecnico del Concordia Basilea, per poi allenare per un breve periodo del .

Il 2 aprile 2007 firma un contratto con lo Sciaffusa, che in quel tempo era a rischio retrocessione dalla massima serie. Pur senza riuscire a salvare il club, viene confermato per un'altra stagione alla guida tecnica del club, in Challenge League. Il 6 giugno 2008 si dimette ed assume l'incarico di allenatore del Bellinzona, che ricopre fino al 1º novembre 2009, quando una sconfitta per 5-0 contro il  gli costa l'esonero.

Il 17 maggio 2010 Schällibaum diventa allenatore ad interim del Lugano, guidandolo nello spareggio-promozione in Super League (Svizzera) contro il Bellinzona, da cui esce tuttavia sconfitto.

Il 7 gennaio 2013 viene chiamato alla guida del Montreal Impact, squadra canadese militante nella Major League Soccer, con la quale riesce a vincere la coppa nazionale, venendo tuttavia esonerato nel dicembre successivo.

Il 6 aprile 2015 sostituisce Gianluca Zambrotta sulla panchina del Chiasso, militante in Challenge League (seconda serie svizzera), con il compito di salvare il club ticinese dalla retrocessione in terza lega. Dopo aver centrato tale risultato, viene riconfermato sulla panchina dei rossoblù per la stagione 2015-2016. Nell'ottobre 2015 si dimette dalla panchina ticinese per assumere la guida tecnica dell', sempre in seconda lega svizzera.

Palmarès

Giocatore 
 
Grasshoppers: 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984
 
Grasshoppers: 1982-1983

Allenatore 
 Canadian Championship: 1
Montréal Impact: 2013

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale svizzera